Peter Madsen est un nom porté par :
 Peter Madsen (-), auteur de bande dessinée danois ;
 Peter Madsen (-), inventeur et meurtrier danois ;
 Peter Madsen (-), footballeur international danois.